Benalúa de las Villas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benalúa de las Villas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Benalúa de las Villas (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar